Stade bordelais est un nom de club sportif notamment porté par :
 Stade bordelais (rugby à XV), club de rugby à XV en catégorie masculine ;
 Stade bordelais (rugby à XV, féminines), club de rugby à XV en catégorie féminine ;
 Stade bordelais (football), club de football ;
 Stade bordelais omnisports, club omnisports.